Étienne Mulsant (1797-1880), entomologiste et bibliothécaire français qui a donné son nom au colibri de Mulsant
 Florentine Mulsant (1962-), compositrice française
 Pierre Mulsant (1914-1944), agent secret français